Järnringen är ett äventyr till rollspelet Mutant.

Förlaget Järnringen tog sitt namn efter ett äventyr i det gamla mutant från 1980-talet. Namnet kommer från en maktgruppering av PSI-mutanter som medverkar i både det gamla "Mutant" och "Mutant Undergångens Arvtagare"

Handling 
Nordholmia är i fara. Stadens gods blir förstörda av en okänd mäktig fiende och borgmästaren vänder sig i panik till rollpersonerna om hjälp. Under äventyrets gång uppdagas en stor komplott som kan påverka hela Pyrisamfundet!

Rollpersonerna ställs inför ett detektivproblem som leder till otaliga faror, först i staden och därefter i det antika hotellet Imperator. Stor skicklighet krävs av spelarna som dessutom bör ha erfarna rollpersoner.

Mutant